Rue de l'Académie (Athènes)
 Rue de l'Académie (Liège)
 Rue de l'Académie (Strasbourg)